Namnet Per Håkansson har burits av flera personer.

 Per Håkansson (fabrikör)
 Per Håkansson (filmproducent)